Dudu akkád király
 Dudu. könnyűzenei album
Földrajz
 Románia
 Dudu. település Ilfov megyében
 Dudu. település Teleorman megyében